

Antropologia 
 Székely – gruppo etnico di lingua ungherese che vive per la maggior parte in Transilvania, con minoranze significative in Voivodina (Serbia)

Geografia 
 Székely – comune dell'Ungheria. È situato nella provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg

Persone 
 András Székely (1909-1943) – nuotatore ungherese
 Bertalan Székely (1835-1910) – storico e pittore ungherese
 Bulcsú Székely (1976) – pallanuotista ungherese
 Éva Székely (1927-2020) – ex nuotatrice ungherese
 Györgyi Marvalics-Székely (1924-2002) – schermitrice ungherese
 János Székely (1901-1958) – scrittore ungherese
 János Székely (1983) – calciatore rumeno
 László Székely (1910-1969) – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Louis Székely (1967) – comico, sceneggiatore, attore, produttore televisivo e regista statunitense con cittadinanza messicana
 Madelon Székely-Lulofs (1899-1958) – scrittrice e traduttrice olandese
 Magdalena Székely (1956) – ex cestista rumena
 Violeta Szekely (1965) – ex mezzofondista rumena
 Zoltán Székely (1952) – ex schermidore ungherese
 Zoltán Székely (1903-2001) – violinista ungherese naturalizzato olandese